Gunung Pepandji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Pepanyi, berg, Aceh, 
 Gunung Pepanji (berg i Indonesien, lat 4,78, long 96,88), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar